BRIK eller brik har flere betydninger:
 BRIK - akronymet for en gruppe lande; Brasilien, Rusland, Indien og Kina, med beslægtede økonomier
 Brik – en brik er en genstand , der anvendes i forskellige brætspil
 Halvlederbrik - halvleder-chip

Se også 
 Chip - flertydig - chip er også det engelske ord for brik